Лучшие синглы США 1963 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1963 год.

Список 1963 года 
 Впервые хит-парад возглавил тогда ещё 13 летний Стиви Уандер с синглом «Fingertips Pt. 2».

Примечания

См. также 
 Список синглов № 1 в США в 1963 году (Billboard)
 Список альбомов №1 в США в 1963 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Top 100 лучших синглов по годам (Архив)
 Billboard Top Hits 1959-1967 mp3billboardtophits.blogspot.ru

Чарты Billboard 1963 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)